Сно́у (, у перекладі — «сніг» або ) — англомовне прізвище.

Відомі носії 
 Аврора Сноу (; 1981) — сценічне ім'я американської порноакторки.
 Гарт Сноу (; 1969) — американський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Джон Вільям Сноу (; 1939) — американський економіст і державний діяч, 73-й міністр фінансів США.
 Джон Сноу (; 1813—1858) — англійський лікар та лідер впровадження анестезії та медичної гігієни.
 Едгар Сноу (; 1905—1972) — американський журналіст, відомий своїми книгами про Китай.
 Лоренцо Сноу (; 1814—1901) — п'ятий Пророк і Президент Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів.
 Марк Сноу (; 1946) — американський композитор музики до фільмів та телепередач.
 Олімпія Сноу (; 1947) — американський політик.
 Тоні Сноу (; 1955—2008) — американський журналіст, політичний оглядач, колумніст, ведучий, музикант і прес-секретар Білого дому (2006—2007).
 Чарльз Персі Сноу (; 1905—1980) — англійський письменник, фізик та державний діяч.

Див. також 
 Сноу-шу
 Водоспади Сноу крік